Jekyll und Hyde oder Jekyll & Hyde steht für:

 Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Novelle von Robert Louis Stevenson (1886)
 Jekyll & Hyde (Musical), Musical von Frank Wildhorn (1990)

Siehe auch:
 Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde #Verfilmungen
 Jeckyll & Hyde, niederländisches Musikprojekt